Pindal – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w gminie Kampinos
 Pindal – jaskinia w Hiszpanii w Asturii
 Pindal – kanton w Ekwadorze, w prowincji Loja
 Pindal – miasto w Ekwadorze, w prowincji Loja